Thomas Arnold (1795-1842) – teologo e storico britannico, preside della celebre Rugby School
Thomas Dickens Arnold (1798-1870) – politico statunitense
Thomas J. Arnold – missionario inglese